Список марок автомобілів показує кожен бренд або марку автомобіля, що коли-небудь був у використанні; деякі з компаній виробників використовують назву своєї компанії як назву моделі машини, а решта є дочірніми компаніями, підрозділами або продуктами Ребеджингу.

Австралія 

 Holden
 Ford Australia
 Holden Special Vehicles (HSV) — спеціалізація на автомобілях Holden.
 Tekno Autosports
 Tickford Racing
 Walkinshaw Performance — спеціалізація на автомобілях Holden Special Vehicles і Hummer.
 Bavariacars — спеціалізація на автомобілях BMW.
 Dick Johnson Racing<ref>Ford DJR 320 Falcon Motoring 1 May 2004</ref>
 Ford Tickford Experience (FTE) — спеціалізація на автомобілях Ford Australia.
 Ford Performance Vehicles (FPV) — спеціалізація на автомобілях Ford Australia.
 HDT Special Vehicles (HDT) — спеціалізація на автомобілях Holden (Holden Dealer Team).
 Wayne Gardner Racing

 Австрія 

 Achleitner
 Alba (1907–1908)
 Austro (1913–1914)
 Austro-Daimler (1899–1934)
 Austro-Fiat (1907–1936)
 Austro-Rumpler (1920–1922)
 Austro-Tatra (1934–1948)
 Avis (1921–1928)
 Baja (1920–1925)
 Braun (1900–1907)
 Celeritas (1901–1903)
 Custoca (1970–1986)
 Denzel (1948–1960)
 ESA (1920–1926)
 Felber (1952–1954)
 Gloriette (1932–1934)
 Gloria (1934–1938)
 Graf & Stift (1907–1938)
 Grofri (1921–1927)
 Hoffmann & Czerny (1907)
 Jamos (1964)
 Kainz (1900–1901)
  (1911–1914)
 Kronos (1905–1907)
 KTM
 Leesdorfer (1898–1901)
 Libelle (1952–1955)
 Linett (1921–1928)
 Linser (1906–1908)
 Lohner-Porsche (1896–1906)
 Magna Steyr
 Move (1953)
 OAF
 Perfekt (1909–1914)
 Perl (1921–1926; 1951–1952)
 Puch (1906–1925)
 Spitz (1902–1906)
 Steyr (1920–1941; 1953–1977)
 Steyr-Daimler-Puch (1864–1990)
 Thein & Goldberger (1907–1908)
 Theyer Rothmund (1900)
 Tomaszo (1977-c.1995)
 U-Wagen (1919–1923)
 WAF (1911–1925)
 Wyner (1903–1908)

 Ангола 

 Zhongji (2007, частина Zhengzhou Nissan Automobile Company)

 Аргентина 

 Anasagasti
 Autoar
 Crespi
 Hispano-Argentina
 Industrias Emilio Sal lari (IES)
 Industrias Kaiser Argentina (IKA)

 Бангладеш 

Aftab
BMTF
Pragoti Industries
Walton Hi-Tech Industries
Bangladesh Honda Private Limited

 Бельгія ADKADSAlatacAldimiALPAntoineApalAteliers Vivinus Auto-MixteAutomobiles AstraBelga RiseDelecroixEdranExecelsiorFlaidFN AutomotiveFN MotorcyclesGillet
Green Propulsion
ImperiaJeecy-VeaJuwelL'Auto MétallurgiqueMeeussenMinervaNagantPieperPipeRangerSpringuel Білорусь 

 Амкодор
 Белкоммунмаш
 МоАЗ
 БелАЗ
 МАЗ
 МАЗ-МАН
 БелДжі
 ДорЕлеткроМаш
 Лідські автобуси "Неман"
 МЗКТ

 Болгарія 

 Balkan
 BG Car
 Bulgarrenault (1966–1970)
 Bulgaralpine (1966–1970)
 Kenta
 KTA Madara
 Litex Motors
 Moskvitch Aleko (1966–1990)
 Pirin-Fiat (1967–1971)
 Preslav
 SIN Cars
 Sofia

 Ботсвана 

 Harper Sports Cars (2006)

 Бразилія 

 Agrale
 Lobini
 MP-Lafer
 Effa Motors
 Ford do Brasil
 Troller
 Fiat Automoveis
 General Motors do Brasil
 Renault do Brasil
 Volkswagen do Brasil
 Audi Senna
 TAC
 AutoLatina
 Bernardini
 Busscar
 Chrysler do Brasil
 Dacon
 Dardo
 DKW Vemag
 Engesa
 Fabrica Nacional de Motores
 Gurgel
 Hofstetter
 JPX do Brasil
 Mafersa
 Miura
 Puma Veiculos e Motores
 Romi-Isetta
 Santa Matilde
 Simca do Brasil

 Велика Британія 

 AC
 Allard
 Alvis
 Armstrong Siddeley
 Ascari
 Aston Martin
 Austin-Healey
 Bentley Motors
 Bristol
 British Leyland
 Caterham
 Daimler
 Elva
 Ginetta
 Gordon-Keeble
 Hillman
 Humber
 Jaguar
 Jensen
 Jowett
 Lanchester
 Land Rover
 Lister
 Lotus
 Marcos
 MG
 MG Cars
 Mini Cooper
 Morgan
 Morris
 Noble
 Riley
 Rolls Royce
 Rover
 Singer
 Sunbeam
 Triumph
 Trojan
 TVR
 Vauxhall
 Wolseley

 Вірменія 
 ЄрАЗ

 В'єтнам 

 Mekong Auto
 Samco
 Thaco
 Transinco
 VEAM
 Vinacomin
 Vinamotor
 Vinaxuki
 VMC

 Греція 

 Alta (1968–1978)
 Attica (1958–1972)
 Autokinitoviomihania Ellados (1975–1984)
 Automeccanica (1980–1995)
 Balkania (1975–1995)
 BET (1965–1975)
 C.AR (1970–1992)
 DIM (1977–1982)
 ELBO (1973-present)
 Enfield (1973–1976)
 Grezda (1969–1985)
  (1980–1983)
 MAVA-Renault (1979–1985)
 MEBEA (1960–1983)
 Namco Motors (1973-теп.час)
 Neorion (1974–1975)
 Pan-Car (1968–1994)
 Replicar Hellas (2007-теп.час)
 Scavas (1973–1992)
 Styl Kar (1970)
 Tangalakis (1935–1939)
 Theologou (1918–1926)
 Tropical (1992-теп.час)
 Tzen (1963–1972)

 Данія 

 Alfgang (1912–1914)
 Anglo-Dane (1902–1917)
 Brems (1900–1904)
 Bukh & Gry (1904–1905)
 Bunger (1947–1949)
 Dana (1908–1914)
 Dansk (1901–1908)
 DISA
 Dansk Automobil Byggeri (1950)
 Ellemobil (1909–1913)
 Gideon (1913–1920)
 Haargaard
 Hammel
 Houlberg (c.1913-1921)
 Kewet (1992-теп.час)
 Sommer (1971; 1982–1986)
 Thrige (1911–1918)
 Zenvo

 Естонія 
 ESTfield

 Ефіопія 
 Holland Car (2005-теп.час)
 Solaris (2010-теп.час)

 Єгипет 

 Egy-Tech (2010–теп.час)
 Speranza (1998–теп.час)
 Nasr (1960–2008)

 Ізраїль 
 AIL
 Sabra

 Індія 

 Ashok Leyland
 Bajaj Auto
 BMW India
 Chinkara Motors
 DC Design
 Eicher
 General Motors India Private Limited
 Fiat India Automobiles
 Ford India Private Limited
 Force Motors
 ICML
 Maruti Suzuki
 Mahindra & Mahindra Limited
 Hindustan Motors
 Honda Siel Cars India
 Hyundai Motor India Limited
 Volkswagen India
 Premier Automobiles Limited
 Tata Motors
 Toyota Kirloskar Motor Private Limited
 TVS
 Hero Honda

 Індонезія 

 Bakrie
 Bimantara
 IndoMobil Group
 Italindo
 Marvia Graha Motor
 Pindad
 Texmaco
 Esemka
 Srikandi
 Timor Putra Nasional
 Tawon

 Іран 

 Bahman Group
 Iran Khodro
 Kerman Motors
 Kish Khodro
 MVM
 Pars Khodro
 Saipa
 HARISARU

 Ірландія 
 Alesbury (1907–1908)
 Dundalk
 Shamrock (1959)
 Thomond (1925–1929)
 TMC Costin (1983–1987)

 Іспанія 

 SEAT
 Comarth 
 Hurtan
 IFR Aspid
 GTA Motor
 Tauro Sport Auto
 Tramontana

 Італія 

 Alfa Romeo
 Autobianchi
 Cizeta
 De Tomaso
 DR Motor
 Ferrari
 Fiat
 Intermeccanica
 Lamborghini
 Lancia
 Maserati
 Pagani
 Siata
 Vignale

 Казахстан 

 Азія-Авто
 АгромашХолдинг
 СариАркаАвтопром
 КАМАЗ-Інжиніринг
 Hyundai Auto Trans
 СемАЗ

 Канада 

Allard Motor Works 
Bombardier Inc. 
Bombardier Recreational Products 
Canadian Electric Vehicles
Conquest Canada
Dupont Industries
Dynasty EV 
Felino Cooperation 
Foremost Vehicles
HTT Automobile
Intermeccanica
INKAS 
Magna International 
Magnum Cars
New Flyer
Nova Bus
Prevost Car
Terradyne Armored Vehicles Inc
ZENN (ZENN Motor Company)

 Китай 

 Baojun
 Brilliance
 BYD
 Chery
 FAW
 Shuanghuan
 Xinkai
 Geely
 Great Wall
 Lifan
 
 
 
 ZX Auto
 JAC
 GAC
 Great Wall Motors
 Hafei
 Haval
 Jiangling
 Gonow
 Maxus
 Changfeng
 Changan
 Jiangnan
 Zotye
 Karry
 Lifan
 Englon
 Emgrand
 Riich
 Haima
 Venucia
 SMA
 Yougman
 Soueast
 Roewe
 Hawtai
 Jonway
 Dadi
 Dongfeng
 Landwind
 Huanghai
 Rely
 Qoros
 Wuling
 Foton
 Gleagle
 BAIC
 Fuqi
 Tianma
 BAW
 Jinbei
 Polarsun
 Yema
 Groz

 Гонконг 
 MyCar

 Кот-д'Івуар 
 Baby-Brousse (1964–1979)

 Латвія 

 AMO Plant
 Dartz Motorz
 OSC
 Baltijas Dzips Ltd.
 RAF
 REAF
 Russo-Balt
 Ford-Vairogs

 Ліван 

 W Motors

 Лівія 
 Saroukh el-Jamahiriya (2009)
 Trucks and Bus Company

 Ліхтенштейн 
 Jehle (1978–1992)
 Orca Engineering (2003-наст. Час)

 Мадагаскар 
 Karenjy (1985–1995, 2009-теп.час)

 Малайзія 

 Proton (Perusahaan Otomobil Nasional Berhad)
 Perodua (Perusahaan Otomobil Kedua Berhad)
 Bufori 
 TD2000
 Naza (Naza Group of Companies).
 Inokom
 HICOM
 Weststar

 Марокко 

 Laraki (1999–2008)
 Societe Automobiles Menara (1993-теп.час)
 Reac
 Tri Atlas Motors (2007-теп.час)

 Мексика 

 Mastretta
 DINA
 King
 Tranvias-Cimex
 Vehizero
 Carabela
 Italika
 Ramirez Automotive Industrial Group
 VAM S.A.

 Монако 

 Venturi

 М'янма 
 MADEI
 Shan Star

 Намібія 
 Uri-Automobile (1995–2008)

 Нігерія 

 Izuogu (1997-теп.час)

 Нідерланди 

 Burton
 DAF Trucks 
 Donkervoort
 GINAF 
 PAL-V International
 Spyker N.V.
 Spyker Cars 
 Terberg
 Vencer
 VDL Groep
 Jonckheere
 VDL Berkhof
 VDL Bova
 VDL Bus & Coach
 VDL Nedcar
 Waaijenberg

 Німеччина 

 Audi
 AWZ
 Barkas
 Bitter
 BMW
 Borgward
 Bussing
 DKW
 Glas
 Goliath
 Hansa
 Heinkel
 Horch
 Lloyd
 Maybach
 MAN
 Mercedes-Benz
 Multicar
 NAG
 Neoplan
 Opel
 Porsche
 Robur
 Simson
 Trabant
 Volkswagen
 Wanderer
 Wartburg
 Koenig Automobile

 Нова Зеландія 

 Acorn (1985–1999)
 Almac (1985-теп.час)
 Alternative Cars (1984-теп.час)
 Amero (1974–1995)
 Anziel Nova (1967)
 Asco Aura (1984–1988)
 Auckland Cobra (1983-теп.час)
 Beattie (1997–2001)
 Carlton (1922–1928)
 Cheetah Cars (1986–1990)
 Chevron Engineering Ltd (1984-теп.час)
 Ching (1953–1955)
 Classic Car Developments (1992-теп.час)
 Cobra (1983–1990)
 Cougar (1958)
 Countess Mouldings (1988–2009)
 Coventry Classics (2002-теп.час)
 Crowther (1968–1978)
 De Joux (1970)
 Frederick Dennison (1900–1905)
 Dixon Saracen (1980–1993)
 Duzgo (1974–1979)
 Escartus (1978–1982)
 F40 Silhouette (2003–2006)
 Fraser Clubman (1988-теп.час)
 Graham Berry (1994–2000)
 GT40 NZ (2010-теп.час)
 GT40 Replication (1987–2002)
 Heron Cars (1964–1990)
 Hulme (2005-теп.час)
 Ibis (1987–1989)
 Jarvie (1956–1958)
 Lapponia Cars (1978–1983)
 Leitch (1986-теп.час)
 Lindsay (1903?)
 Lynx (1985–1988)
 Magnum Spectre (1976)
 Manx Buggy (2004-теп.час)
 Mararn (1968)
 Marlborough (1912–1922)
 McGregor Motorsport Limited (2001-теп.час)
 McRae (1990–2003)
 Methven (1903)
 Mistral (1957–1960)
 Morland (1983–1990)
 Platinum Speedster (1999–2003)
 Puma (1958)
 Redline (2001–2009)
 Replicar Developments (1990–1994)
 Reid Steam Car (1903–1906)
 Rotarymotive (1969–1970)
 RWC (1995-теп.час))
 Saker Cars (1989-теп.час)
 Sam Lyle (1981–2003)
 Steel Brothers (1973–1981)
 Taipan (1977–1983)
 Tempero Coach and Motor Works
 Tiki (1960-ті)
 Topliss (1904)
 Trekka (1966–1973)
 Tron (1980-ті)
 UltraCommuter (2006–2007)
 Wilco (1992–1996)
 Wood (1901–1903)

 Норвегія 
 Bjering (1918–1920)
 Buddy
 Fossum (1906–1907)
 Norsk (1907–1911)
 Norsk Geijer (1923–1930)
 Strommen (1933–1936)
 Think Nordic / Pivco (1996-теп.час)
 Troll automobile (1955–1957)

 ОАЕ 
 Al-Dhabi

 Пакистан 

 Daewoo
 Afzal Motors
 Hinopak Motors
 Atlas Honda
 AL-HAJ FAW Motors (Pvt.) Limited
 Dewan Farooque Motors
 Ghandhara Industries
 Ghandhara Nissan
 Indus Motors Company
 Nexus Automotive
 Pak Suzuki Motors
 Karakoram motors
 Sigma Motors

 ПАР 

 Advanced Automotive Design
 Birkin Cars
 G.S.M.
 Harper Sports Cars
 Marauder
 Optimal Energy
 Perana Performance Group

Південна Корея

 GM Korea
Alpheon
 Hyundai Motor Group
 Genesis Motors
 Hyundai Motor Company
 Hyundai Mobis
 Hyundai Rotem
 Kia Motors
 Kia Defense
 Renault Samsung Motors
 SsangYong Motor Company
 CT&T United
 Proto Motors

Північна Корея

 March 30th Works
 Pyonghwa Motors
 Pyongsang Auto Works
 Sungri Motor Plant

 Польща 

 CWS (1918–1931)
 Fiat Auto Poland/Polski Fiat
 FSC
 FSM (1971–1992)
 FSO
 FSR
 Kapena
 Leopard (2005-теп.час)
 Mikrus (1957–1960)
 PZInz. (1928–1939)
 ZSD

 Португалія 

 Asterio (2009-теп.час)
 Edford (1936–1938)
 Entreposto (1982–1984)
 Marlei
 Bravia (1964-теп.час)
 Portaro
 UMM (1978–2006)
 Vinci (2008-теп.час)

 Росія 

 ГАЗ
 ВАЗ
 Маруся Моторз
 Йо-мобіль
 ЗіЛ
 УАЗ
 Руссо-Балт
 АЗЛК
 КамАЗ
 ТагАЗ
 УралАЗ

 Румунія 

 ARO
 Aurel Persu
 Dacia
 Dimitrie Vasescu
 Iustin Capra
 Lastun
 M.R.
 Malaxa
 Oltcit / Rodae
 ROMLOC
 Uzinele Brasov

 Сан-Марино 
 DECSA (1982–1987)
 Epocar (1991–1993)

 Саудівська Аравія 
 Al Araba

 Сербія 

 Bus industries Kragujevac (BIK)
 Fabrika automobila Priboj (FAP)
 Fiat Automobili Srbija
 Zastava
 Zastava Special Cars
 Zastava Trucks
 IDA-Opel
 Ikarbus

 Словаччина 

 Bratislavské automobilové závody
 Tatra (Bánovce nad Bebravou)
 Trnavské automobilové závody
Volkswagen Slovakia
PSA Peugeot Citroën Slovakia
Kia Motors Slovakia
K-1 Engineering

 Словенія 

 CIMOS
 Litostroj
Tomos
Industrija motornih vozil
Tovarna avtomobilov Maribor
Renault Slovenia

 Судан 
 Giad Automotive Industry

 США 

 Buick
 Cadillac
 Chevrolet
 Coda
 Chrysler
 Dodge
 Fisker
 Ford
 Global Electric Motorcars
 GMC
 International Harvester
 Jeep
 Lincoln
 Navistar International
 Scion
 Tesla Motors
 Callaway Cars
 Saleen
 Panoz
 Readied
 Mosler Automotive
 Leading Edge
 American Motors
 Auburn Automobile
 Cord Automobile
 Davis Motor Car
 DeLorean Motor Company
 Duesenberg
 Eagle
 Edsel
 Geo
 Graham-Paige
 Hummer
 Hupmobile
 Kaiser Motors
 Kissel Motor Car Company
 Laforza
 Lasalle
 Locomobile Company of America
 Marmon Motor Car Company
 Mercury
 Nash Motors
 Oldsmobile
 Packard
 Pierce-Arrow
 Plymouth
 Pontiac
 Regal
 REO Motor Car Company
 Saturn Corporation
 Sterling
 Studebaker
 1948 Tucker Sedan
 Thomas B. Jeffery Company
 Willys

 Таїланд 

 BMW Group Manufacturing Thailand
 Daimler Thailand 
 Ford Motor Thailand 
 Geely Thailand 
 General Motors Thailand 
 Honda Thailand 
 Isuzu Thailand 
 Mazda Thailand 
 Mitsubishi Motors Thailand 
 Siam V.M.C. Automobile
 Thai Rung
 Toyota Motor Thailand

 Тайвань 

 Luxgen
 China Motor Corporation
 Kuozui
 Prince Motors
 San Yang
 Yulon

 Туреччина 

 Anadol
 BMC
 Devrim
 Diardi
 Etox
 Fiat/Tofas
 Karsan
 Otokar
 Otosan
 Oyak-Renault
 TEMSA

 Туніс 
 Wallyscar (2007-теп.час)

 Угорщина 

 Alba Regia (1955)
 Balaton (1955)
 Borbala (1986–1990)
 Csepel (1949–1996)
 Csonka (1909–1924)
 Fejes (1923–1932)
 Ha (1928–1929)
 Helix
 MAG (1911–1934)
 Magomobil
 Marta (1908–1922)
 Mavag (1938–1942)
 Meray (1923–1934)
 Phonix (1904–1912)
 Puli (1990-c.1997)
 Raba
 Unitas
 Uttoro (1954)
 Weiss-Manfred (1927–1932)

 Україна 

 Анто-Рус
 Богдан
 ЛуАЗ
 Еталон
 ЗАЗ/АвтоЗАЗ
 КрАЗ

 Уругвай 

 Dellepiane (1980)
 El Terruno S.A. (1960)
 Grumett (1960–1982)
 Guitolar Ltda. Metalurgicas (1970–2004)
 Indio (1969–1977)
 Industrias WARV (1966–1972)
 Lima Locomotive Works (1970–1980)
 Mauser S.A.
 Metalurgica Laguarda (1963)
 Nordex (1962 -)
 Taller Danree y Silveira (1950–1960)

 Фінляндія 

 Elcat
 Finlandia (1922–1924)
 Korvensuu (1912–1913)
 RaceAbout
 Talbot
 Teijo
 Valmet
 Veemax
 Wiima (1956–1958)

 Філіппіни 

 Amianan
 Amante
 Ardak
 Del Monte Motor Works, Inc.
 Francis Grace Motors
 Francisco Motors Corp.
 Malaguena
 Norkis
 PBJ
 Sarao
 Sakbayan
 LGS
 Patok
 Morales
 Ford Fierra
 Rizaleno

 Франція 

 ACMAT
 Aixam
 Alpine
 Auverland
 Bellier
 Bugatti
 Citroen
 De Clercq
 De La Chapelle
 Delahaye
 Exagon Engineering
 Hispano-Suiza
 Hommell
 Ligier
 Microcar
 Motor Development International
 Panhard-Levassor
 Peugeot
 PGO
 Renault
 Venturi

 Хорватія 

 Rimac Automobili
 DOK-ING
 Đuro Đaković
 Crobus
 Tvornica Autobusa Zagreb (TAZ)
 IPIM

 Чехія 

 Avia
 Kaipan
 Praga
 Škoda Auto
 Tatra

 Швейцарія 
 Bitter
 Enzmann
 Stealth
 Sbarro

 Швеція 

 Koenigsegg
 Josse Car
 SAAB
 Volvo

 Шрі-Ланка 
 Micro Cars

 Японія 

 Acura
 Daihatsu
 Datsun
 Hino
 Honda
 Infiniti
 Isuzu
 Lexus
 Mazda
 Mitsubishi Motors
 Nissan
 Subaru
 Suzuki
 Toyota
 Yamaha
 ASL
 Dome

 Примітки 

 Бібліографія 

Mazur, Eligiusz (Ed.). World of Cars 2006/2007: Worldwide Car Catalogue''.  Warsaw: Media Connection, 2006. ISSN 1734-2945

Зовнішні посилання 
Car Makes - список найбільш популярних автомобільних марок
Car Brand Names - список найпопулярніших автомобільних брендів
All Car Index – найбільша в світі автомобільна енциклопедія

Автомобілі
Списки:Транспорт
Списки:Автоспорт
Автомобілі